Die Saison 2004/05 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd waren die Amateure des Karlsruher SC mit zwei Punkten Vorsprung auf den SSV Ulm 1846.

In die Verbandsligen mussten der SV Bonlanden, FC 08 Villingen, Bahlinger SC und die SpVgg 07 Ludwigsburg absteigen.

Die Aufsteiger waren der SV Linx aus der Verbandsliga Südbaden, der ASV Durlach aus Verbandsliga Baden sowie die SG Sonnenhof Großaspach aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der FC Emmendingen aus der Verbandsliga Südbaden. Aus der Regionalliga Süd stieg der FC Nöttingen ab.

Der Torschützenkönig wurde Daniel Reule von den Amateuren des Karlsruher SC mit 26 Treffern.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die SpVgg Oberhausen, und Südbaden, der FC Emmendingen, setzten sich die Emmendinger durch und erreichten die zweite Runde. Die TSG Balingen als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf die siegreiche FC Emmendingen auf die TSG Balingen. Die Emmendinger setzten sich mit letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2004/05 bei kicker.de

2004
Fußballsaison 2004/05